Nadalin – dolce tipico natalizio di Verona

Persone 
Barbara Nadalin (1972–2012) – canoista italiana
Ermes Nadalin (1938–2015) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Facundo Nadalín (1997–) – calciatore argentino
Jenifer Nadalin (1983–) – cestista canadese naturalizzata italiana